Bengt Sylvén kan syfta på:

* Bengt Sylvén (1912–1977), svensk medicinprofessor
 Bengt Sylvén (1919–2008), svensk militär